Minicius ist der Gentilname folgender Personen:

 Gaius Minicius Italus, Präfekt der Provinz Ägypten, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Minicius Fundanus, römischer Suffektkonsul 107

 Minicius Macrinus, Freund des Plinius, einflussreicher Eques des 1. Jahrhunderts
 Lucius Minicius Natalis, römischer Senator 106
 Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus, römischer Senator und Militär
 Lucius Minicius Rufus, römischer Konsul 88
 Marcus Minicius Marcellinus, römischer Kommandeur, siehe Ala I Brittonum 
 Titus Salvius Rufinus Minicius Opimianus, römischer Suffektkonsul 123